Torneo Clausura 2020 puede referirse a:

Torneos deportivos 

 Torneo Clausura 2020 en Bolivia.
 Torneo Clausura 2020 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2020 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2020 en Guatemala.
 Série de Clôture 2020 en Haití.
 Torneo Clausura 2020 en Honduras.
 Torneo Clausura 2020 en México.
 Torneo Clausura 2020 en Nicaragua.
 Torneo Clausura 2020 en Panamá.
 Torneo Clausura 2020 en Perú.
 Torneo Clausura 2020 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2020 en Uruguay.

Véase también
 Torneo Apertura 2020,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2019,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2021,  desambiguación.